Te Dejé es el primer sencillo del actor y músico Piru Sáez lanzada por primera vez en 2003 y presentada en el Tour Tiempo y en la serie Rebelde Way junto a los sencillos Nada que Hablar y No Soy Así en colaboración con la actriz Victoria Mourette. La canción fue incluida en el álbum Remixes + Inéditos en 2020.

Antecedentes y grabación 
La canciones ''Te Dejé'' y ''Nada Que Hablar'' fueron lanzadas y presentadas en vivo durante la gira de Erreway Tour Tiempo durante 2003 junto al sencillo ''No Soy Así'' de Victoria Mourette en Israel. Las versiones en vivo fueron incluidas en el álbum Erreway en concierto de 2006, y los dos sencillos de Sáez fueron incluidas en Remixes + Inéditos de 2020.

Referencias 

Sencillos de 2003
Canciones de Erreway
Canciones de 2003